Alfred Heiß – ex calciatore tedesco-occidentale
 Carol Heiss – ex pattinatrice artistica su ghiaccio e attrice statunitense
 Georg Heiß – ex calciatore austriaco
 Gustave Heiss – schermidore statunitense
 Tara Heiss – ex cestista statunitense